Ла Аламеда има више значења:

 Ла Аламеда (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Аламеда (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Аламеда (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Аламеда (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Аламеда (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Аламеда (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Аламеда (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Аламеда (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Аламеда (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Аламеда (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Аламеда (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Аламеда (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Аламеда (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Аламеда, Лас Лахас (Чапа де Мота), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Аламеда, Кријадеро де Труча (Наукалпан де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Аламеда (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Аламеда (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Аламеда (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Аламеда (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Аламеда (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Аламеда (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Аламеда (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Аламеда, Кортазар (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Аламеда (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Аламеда (Исхуакан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику